El término Kuleshauka (en bielorruso: Куляшоўка), Kuleshovka () o Kulishivka () puede referirse a:

Localidades

Kuliashouka (Gomel), localidad de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.
Kuliashouka (Smalyavichy, Gomel), localidad del raión de Smalyavichy la provincia de Minsk, en Bielorrusia.
Kuliashouka (Klimavichy, Gomel), localidad del raión de Klimavichy la provincia de Minsk, en Bielorrusia.

Kuleshovka (Belgorod), localidad del óblast de Bélgorod, en Rusia.
Kuleshovka (Babýnino, Kaluga), localidad del raión de Podgórenski del óblast de Kaluga, en Rusia.
Kuleshovka (Kozelsk, Kaluga), localidad del raión de Kozelsk del óblast de Kaluga, en Rusia.
Kuleshovka (Sujínichi, Kaluga), localidad del raión de Sujínichi del óblast de Kaluga, en Rusia.
Kuleshovka (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Kuleshovka (Kursk), localidad del óblast de Kursk, en Rusia.
Kuleshovka (Lípetsk), localidad del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Kuleshovka (Oriol), localidad del óblast de Oriol, en Rusia.
Kuleshovka (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Kuleshovka (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.
Kuleshovka (Smolensk), localidad del óblast de Smolensk, en Rusia.
Kuleshovka (Abakumovka, Tokariov, Tambov), localidad del municipio de Abakumovka del raión de Tokariovka del óblast de Tambov, en Rusia.
Kuleshovka (Serguíyevka, Tokariov, Tambov), localidad del municipio de Serguíyevka del raión de Tokariovka del óblast de Tambov, en Rusia.
Kuleshovka (Podgórenski, Vóronezh), localidad del raión de Podgórenski del óblast de Vóronezh, en Rusia.
Kuleshovka (Ramón, Vóronezh), localidad del raión de Ramón del óblast de Vóronezh, en Rusia.

Kulishivka, localidad de Ucrania.

Ríos 

Río Kuleshovka (Babka), afluente del río Babka, de la cuenca del Volga.
Río Kuleshovka (Spasovka), afluente del río Spasovka, que desemboca en el lago Janka.